Dystrykt Zachodni – jedna z czterech podstawowych jednostek administracyjnych Fidżi
 Dystrykt Zachodni – jedna z pięciu podstawowych jednostek administracyjnych Samoa Amerykańskiego